

Вулиці з такою назвою існують майже в кожному населеному пункті України. У цьому списку перелічені лише деякі з них.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Батурині, Чернігівська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Білій Церкві, Київська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Богуславі, Київська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Боярці, Київська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця у Броварах, Київська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Бучачі, Тернопільська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця у Бердянську, Запорізька область.
 Вулиця Шевченка — вулиця у Василівці, Запорізька область.
 Вулиця Шевченка — вулиця у Великій Димерці, Київська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Вінниці.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Винниках, Львівська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Дніпрі.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Дрогобичі, Львівська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Дунаївцях, Хмельницька область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Євпаторії, Автономна Республіка Крим.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Житомирі.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Жмеринці, Вінницька область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Заводському, Львівська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Запоріжжі.
 Вулиця Шевченка — вулиця в місті Золочів, Львівська область.
 Вулиця Бічна Шевченка — вулиця в місті Золочів, Львівська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Івано-Франківську.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Калуші, Івано-Франківська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Кам'янському, Дніпропетровська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Кам'янці-Подільському, Хмельницька область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Каневі, Черкаська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Керчі, Автономна Республіка Крим.
 У Києві:
 Вулиця Шевченка — Дарницький район, селище Бортничі.
 Вулиця Шевченка — Деснянський район, селище Троєщина.
 Вулиця Шевченка — Солом'янський район, селище Жуляни.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Конотопі, Сумська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Коростені, Житомирська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Краковці.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Кременці, Тернопільська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Кременчуці, Полтавська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Кривому Розі, Дніпропетровська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Кропивницькому.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Луганську.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Луцьку.
 Вулиця Шевченка — вулиця у Львові.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Малині, Житомирська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця у Миколаєві.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Мукачево, Закарпатська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Ніжині, Чернігівська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Новомиргороді, Кіровоградська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Павлограді, Дніпропетровська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Покровську, Донецька область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Полтаві.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Рівному.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Севастополі.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Сєвєродонецьку, Луганська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Сімферополі, Автономна Республіка Крим.
 Вулиця Тараса Шевченка — вулиця у Слов'янську, Донецька область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Старому Самборі, Львівська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Стрию, Львівська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Тарасівці Києво-Святошинського району Київська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Умані, Черкаська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Ужгороді.
 Вулиця Шевченка — вулиця у Фастові, Київська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця у Феодосії, Автономна Республіка Крим.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Харкові.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Херсоні.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Хмельницькому.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Червоному Кобеляцького району Полтавська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Чернівцях.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Чернігові.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Чорткові.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Шепетівці, Хмельницька область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Яблунові Косівський район Івано-Франківська область.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Роздільній, Одеська область.

Колишні назви 
 Вулиця Шевченка — колишня назва вулиці Володимира Винниченка у Броварах, Київська область.
 Вулиця Шевченка — колишня назва вулиці Максима Кривоноса в місті Києві.
 Вулиця Шевченка — колишня назва провулку Тараса Шевченка в Коростені, Житомирська область.
 Вулиця Шевченка — колишня назва вулиці Грушевського в Тернополі.

Вулиця Шевченка — вулиця в Барановичах.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Бересті.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Бобруйську.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Браславі.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Гомелі.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Гродно.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Ліді.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Орші.
 Вулиця Шевченка — вулиця в Пружанах.
 Вулиця Шевченка — вулиця в місті Столін.

Вулиця Шевченка — вулиця в місті Анапа, Краснодарський край
 Вулиця Шевченка — вулиця в місті Бєлгород
 Вулиця Шевченка — вулиця в місті Владивосток
 Вулиця Шевченка — вулиця в місті Єкатеринбург
 Вулиця Шевченка — вулиця в місті Іркутськ
 Вулиця Шевченка — вулиця в місті Ішимбай, Башкортостан
 Вулиця Шевченка — вулиця в місті Калінінград
 Вулиця Шевченка — вулиця в місті Красноярськ
 Вулиця Шевченка — вулиця в місті Липецьк
 Вулиця Шевченка — вулиця в місті Москва
 Вулиця Шевченка — вулиця в місті Мурманськ
 Вулиця Шевченка — вулиця в місті Оренбург
 Вулиця Шевченка — вулиця в місті Петрозаводськ
 Вулиця Шевченка — вулиця в місті Санкт-Петербург
 Вулиця Шевченка — вулиця в місті Саратов
 Вулиця Шевченка — вулиця в місті Смоленськ
 Вулиця Шевченка — вулиця в місті Таганрог, Ростовська область
 Вулиця Шевченка — вулиця в місті Томськ
 Вулиця Шевченка — вулиця в місті Тула
 Вулиця Шевченка — вулиця в місті Хабаровськ
 Вулиця Шевченка - вулиця в місті Ханти-Мансійськ
 Вулиця Шевченка — вулиця в місті Шахти, Ростовська область
 Вулиця Шевченка — вулиця в місті Ярославль

Вулиця Шевченка — вулиця в місті Алмати.

Вулиця Тараса Шевченка — вулиця в місті Вільнюс.

Вулиця Шевченка — вулиця в місті Ольштині.

Shevchenko Ave, Auburn, NY 13021
 Shevchenko Avenue, Piscataway Township, NJ
 Shevchenko, Houston, TX
 Taras Shevchenko Place, New York, NY

Shevchenko Crescent, Canora, Saskatchewan, Canada
 Taras G. Shevchenko Park, Winnipeg, Manitoba, Canada‎

Вулиця Тараса Шевченка (Кембридж)

Вулиця Тараса Шевченка — вулиця в місті Тбілісі.

Вулиця Тараса Шевченка — вулиця в місті Єревані.

Див. також 
 Бульвар Тараса Шевченка
 Проспект Шевченка
 Набережна Тараса Шевченка
 Площа Тараса Шевченка
 Парк імені Тараса Шевченка
 Сквер імені Тараса Шевченка

Посилання